Dörfelt ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Dörfelt (* 1940), deutscher Mykologe und Botaniker
 Heinrich Dörfelt (Volkskünstler) (1899–1967), deutscher Holzschnitzer